De twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op donderdag 17 juli 2014 en ging van Bourg-en-Bresse naar Saint-Étienne over een afstand van 185,5 kilometer.

Parcours 
Het was een vlakke rit met twee beklimmingen van de derde en twee van de vierde categorie. De etappe had een tussensprint op 39,5 kilometer bij Romanèche-Thorins.

Verloop 
Andrew Talansky ging deze dag niet meer van start. Sebastian Langeveld startte de vroege ontsnapping, en kreeg Grégory Rast, Simon Clarke, Florian Vachon en David de la Cruz mee. Hun maximale voorsprong bedroeg ruim vijf minuten. De la Cruz viel in de afdaling van de Côte du Saule-d'Oingt en moest uit de Ronde stappen. Vachon en later ook Rast konden Langeveld en Clarke niet bijbenen en zakten af.

In de laatste beklimming, de Côte de Grammond, ontsnapten Perrig Quéméneur en Cyril Gautier gezamenlijk uit het peloton. Clarke ontsnapte bij Langeveld, die ook door Gautier en Quéméneur voorbij werd gereden en terugzakte in het peloton. Het peloton was op de top 58 seconden achter Clarke.

In de afdaling werd Clarke al snel bijgehaald door Gautier en Quéméneur. Giant-Shimano leidde de achtervolging van het peloton voor John Degenkolb. Quéméneur liet zijn medevluchters gaan, en Clarke weigerde de kop over te nemen van Gautier. Achter in het peloton was Tony Gallopin in problemen. Vijf kilometer voor de finish werden Gautier en Clarke teruggepakt.

Michał Kwiatkowski trok de sprint aan voor Matteo Trentin, maar Alexander Kristoff sprintte naar voren en won voor Peter Sagan en Arnaud Démare.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 12e etappe op www.letour.fr

12
Sport in Saint-Étienne
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes